

Armi
 Lee-Enfield – fucile di ordinanza della fanteria britannica
 M3 Lee/Grant – mezzo corazzato

Astronomia
 3155 Lee – asteroide del sistema solare
 13926 Berners-Lee – asteroide del sistema solare
 Lee – cratere lunare

Codici
 LEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal – Leesburg (Florida) – Stati Uniti

Geografia
Francia
 Lée – comune del dipartimento dei Pirenei Atlantici
Irlanda
 Lee – fiume dell'Irlanda
Regno Unito
 Lee – quartiere di Lewisham, Londra
 Lee – fiume dell'Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Lee – comune della contea di Madison, Florida
 Lee – villaggio della contea di Lee, Illinois
 Lee – township della contea di Allegan, Michigan
 Lee – township della contea di Calhoun, Michigan
 Lee – township della contea di Midland, Michigan
 Lee – comune della contea di Penobscot, Maine
 Lee – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Lee – comune della contea di Strafford, New Hampshire
 Lee – comune della contea di Oneida, New York

Persone 

 Lee – cognome cinese e coreano
 Lee – cognome inglese
 Lee – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Lee – famiglia statunitense che ha dato diversi personaggi storici e militari agli Stati Uniti d'America

Personaggi immaginari
 Lee – personaggio del videogioco Street Fighter
 Lee – personaggio comprimario dei Tenacious D
 Lee Chaolan – personaggio della serie di videogiochi Tekken
 Rock Lee – personaggio della serie anime e manga Naruto

Altro 
 Lee – marchio statunitense produttore di jeans e abbigliamento "casual"